Christian Danneskiold-Samsøe er navnet på flere personer:

 Christian Danneskiold-Samsøe (1702-1728) – en dansk adelsmand, kammerherre og bogsamler
 Christian Danneskiold-Samsøe (1836-1908) – en dansk teaterchef
 Christian Danneskiold-Samsøe (1838-1914) – en dansk politiker, ordenskansler og landmand
 Christian Danneskiold-Samsøe (1915-1975) – en dansk redaktør, fabrikant og overdirektør for Gisselfeld 1969-1975